Rezultati Prvenstva Avstralije 1959 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mary Reitano je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Sandra Reynolds (četrtfinale)
  Renee Schuurman (finale)
  Lorraine Coghlan (četrtfinale)
  Mary Reitano (prvakinja)
  Jan Lehane (polfinale)
  Mary Hawton (polfinale)
  Thelma Long (prvi krog)
  Betty Holstein (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1959